Бачелет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бачелет, Альберто (1923—1973) — чилийский военный и политический деятель, бригадный генерал.
 Бачелет, Мишель (род. 1951) — президент Чили c 11 марта 2006 по 11 марта 2010 года и c 11 марта 2014 года по 11 марта 2018 года от Социалистической партии Чили.
 См. также 
 Башле